carter (motortechniek) een onderdeel uit de motortechniek
 Carter (televisieserie), een Canadese televisieserie uit 2018
 Carter (film), een Zuid-Koreaanse film uit 2022
 Carter (Montana), een plaats in de Verenigde Staten
 Carter (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
 Carter (Wyoming), een plaats in de Verenigde Staten

 de achternaam van personen, waaronder:
Aaron Carter - Amerikaanse pop- en hiphopzanger
Alex Carter (geboren als Alex Apostolopoulos) - Canadese acteur
Ali Carter - Engelse snookerspeler
Angela Carter - voormalige Britse schrijfster en journaliste
A.P. Carter - Amerikaanse bluegrass-artiest
Ash Carter - Amerikaanse politicus
Betty Carter (geboren als Lillie Mae Jones) - Amerikaanse jazzzangeres
Brent Carter - Amerikaanse pokerspeler
Bridie Carter - Australische actrice
Benny Carter - Amerikaanse jazzmuzikant
Clarence Carter - Amerikaanse blinde soulzanger en muzikant
David Carter - Engelse golfprofessional
Dixie Carter - voormalige Amerikaanse actrice
Duane Carter - voormalige Amerikaanse Formule 1-coureur
Elliott Carter - voormalige Amerikaanse componist
Finn Carter - Amerikaanse actrice
Hamish Carter - Nieuw-Zeelandse triatleet
Helena Bonham Carter - Britse actrice
Howard Carter - ontdekker van het graf van Toetanchamon
James Carter - diverse personen (doorverwijspagina)
Jason Carter - diverse personen (doorverwijspagina)
Jimmy Carter - voormalige Amerikaanse president
Joelle Carter - Amerikaanse actrice en model
John Carter - diverse personen (doorverwijspagina)
Johnny Carter - voormalige Amerikaanse doo wop- en R&B-zanger
Kevin Carter - Amerikaanse fotograaf
Leslie Carter - voormalige Amerikaanse zangeres
Lin Carter - voormalige Amerikaanse sciencefiction- en fantasyschrijver
Lynda Carter - Amerikaanse actrice
Matthew Carter - Britse letterontwerper
Mike Carter (atleet) - Amerikaanse atleet
Mike Carter (wielrenner) - Amerikaanse wielrenner
Neal Carter - Amerikaanse autocoureur
Nell Carter (geboren als Nell Ruth Hardy) - Afro-Amerikaanse actrice en zangeres
Nesta Carter - Jamaicaanse sprinter
Nibbs Carter - de bassist van de Britse metalband Saxon
Nick Carter - diverse personen (doorverwijspagina)
Nina Carter - Brits voormalig fotomodel en zangeres
Pancho Carter - voormalig Amerikaanse autocoureur
Peter Carter - Australische tennisspeler en -coach
Regina Carter - Amerikaanse jazzvioliste
Roger Carter - Amerikaanse darter
Ron Carter - Amerikaanse contrabassist
Rosalynn Carter - de vrouw van voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter
Rubin Carter - Amerikaanse bokser
Sarah Carter - Canadese actrice
Stacy Carter (beter bekend als Miss Kitty en The Kat), voormalige Amerikaanse worstelaarster
Vince Carter - Amerikaanse basketballer
Xavier Carter - Amerikaanse sprintatleet